Acidul linolenic mai precis acidul linolenic α numit și ALA este un acid gras nesaturat, ce are în structură 18 atomi de carbon, el aparține de grupa acizilor omega, formula chimică:  C18H30O2, a nu se confunda cu acidul linoeic, care este de asemenea un acid gras nesaturat.
Sub denumirea de acid linolenic, care provine din limba greacă: linos - in se află mai mulți acizi grași nesaturați ca forma: gama (GLA), dihogama, ele diferă prin numărul legăturilor chimice duble.

Răspândire în natură
Acidul linolenic, este o parte componentă a mai multor trigliceride, care la rândul se află în lipide (grăsimi animale și uleiuri vegetale).

Proprietăți
Acidul linolenic, are un aspect uleios, incolor și inodor, care se oxidează ușor în contact cu aerul. Acidul oleic (ALA), împreună cu alți acizi din grupa omega ca: (DHA), (EPA), (DGLA) și (AA) sunt o parte componentă importantă a alimentelor, având rol important în reducerea inflamațiilor, mecanismul fiind explicat printr-o acțiunea unei enzime, care un timp s-a crezut că face parte din acidul arahnoidic.

Acizi grași nesaturați